Kwango (provincie), een provincie van de Democratische Republiek Kongo
 Kwango (rivier), een rivier in het Kongogebied
 Kwango (volk), een bevolkingsgroep